La sal de Mohr, o sulfat doble d'amoni i ferro (II) hexahidratat, és un compost insoluble amb la fórmula (NH₄)₂Fe(SO₄)₂ · 6H₂O utilitzat com a patró per a mesures de ferromagnetisme.

Deu el seu nom al químic alemany Karl Friedrich Mohr.

Amoni i ferro (II)
Compostos de ferro
Sals d'amoni